Neu Mecklenburg steht für:
 Neu Mecklenburg, Kreis Friedeberg (Neumark), ab 1945 Zwierzyn (Powiat Strzelecko-Drezdenecki) in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Neumecklenburg steht für:
 der veraltete Name für die Insel Neuirland von Papua-Guinea